Панафи́дин (была распространена также форма Понафи́дин) — русская фамилия.

 Известные носители
 Панафидин, Матвей Геннадиевич  (1857—1902) — создатель виртуальной страны Феральт.
 Панафидин, Захар Иванович (1786—1830) — морской офицер, дважды совершивший кругосветное плавание, первооткрыватель острова, названного его именем.
 
 Панафидин, Игорь Алексеевич (1933—2012) — советский государственный и партийный деятель.
 
 Панафидин, Павел Иванович (1784—1869) — капитан-лейтенант, автор «Писем морского офицера 1806—1809 гг.», брат З. И. Панафидина.
 Панафидин, Пётр Егорович (1848—?) — первый генеральный консул в Исфагане.

 Панафидина, Александра Самуиловна (1873—1919) — российский предприниматель, книгоиздатель, просветитель, книготорговец и редактор.